Loud Tour — четвёртый концертный тур барбадосской певицы Рианны в поддержку её пятого студийного альбома Loud (2010). Тур проходил по странам Северной и Южной Америки, а также по странам Европы с конца сентября по декабрь. Во время своего турне Рианна дала несколько концертов в рамках нескольких фестивалей, таких как «Bergen Calling», «V Festival» и «Rock in Rio». В сентябре Rihanna впервые дала сольные концерты на территории Южной Америки (4 концерта в Бразилии).

Трансляции и записи

Открытие 
 J.Cole (North America)
 B.o.B (North America) (select dates)
 Cee Lo Green (North America) (select dates)</small>
 DJ Dummy (North America) (select dates) 
 Calvin Harris (UK) (select dates)

Oтзывы критиков 
Loud Tour в основном получил положительные отзывы и был назван «самым лучшим туром Рианны».

Сет-лист 
 «Only Girl (In the World)»
 «Disturbia»
 «Shut Up And Drive»
 «Man Down»
 «Darling Nikki» (contains excerpts from «S&M»)
 «S&M»
 «Let Me»
 «Skin»
 «Raining Men»
 «Hard»
 «Breakin' Dishes»
 «The Glamorous Life»
 Medley: «Run This Town» / «Live Your Life»
 «Unfaithful»
 «Hate That I Love You»
 «California King Bed»
 «What’s My Name?» (contains elements from «Touch Me, Tease Me»)
 «Rude Boy»
 «Cheers (Drink to That)»
 «Don’t Stop The Music»
 «Take A Bow»
На бис
 «Love the Way You Lie (Part II)»
 «Umbrella»

Даты концертов 

Музыкальные фестивали
 В рамках фестиваля On the Beach"
 В рамках фестиваля Bergen Calling
 Выступление в рамках фестиваля V Festival
 Выступление в рамках фестиваля Rock in Rio
 Выступление в рамках декабрьского фестиваля Jingle Bell Ball

Несостоявшиеся концерты

Примечания 

Концертные туры 2011 года
Концертные туры Рианны